World Matchplay 2006 (darts)
 World Matchplay 2006 (golf)